Пуха́льський — польське і українське прізвище. Відомі носії:
 Пухальський Анатолій Васильович (1909—2008) — український вчений-селекціонер, доктор біологічних наук.
 Пухальський Валентин Ілліч (1887—1981) — український радянський скульптор.
 Пухальський Володимир В'ячеславович (1848—1933) — піаніст, композитор, педагог.
 Пухальський Дмитро Ігорович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Пухальський Едуард (1874—1942) — польський сценарист і режисер дореволюційного кіно.
 Пухальський Іван Семенович (1855 — після 1902) — український драматург і театральний діяч.
 Пухальський Олександр (1900—1943) — співак.
 Пухальський Олександр Броніславович — підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Пухальський Тимофій Вікторович (1987—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
Польські прізвища
Українські прізвища